Molekulska formula -{C7H5BiO4}- se može odnositi na:

 Bizmut subsalicilat
 Pepto-Bizmol

en:C7H5BiO4